Liza, gènere de peixos
 Mugil liza, peix teleosti

 Liza Minnelli, acriu nord-americana, filla de Judy Garland
 Liza Dalby, novel·lista i antropòlega especialitzada en cultura japonesa
 Liza Lehmann, cantant soprano, filla d'Amalia Lehman
 Nom de dos huracans el 1968 i el 1976, el darrer molt mortífer